

Sigle 
 Piano di Investimento di Capitale, in economia, modalità di sottoscrizione di fondi comuni di investimento o, più in generale, di organismi di investimento collettivo del risparmio effettuato in un'unica soluzione. 
 Piattaforma Integrata Circolazione
 Provincial Interrogation Center ("Centro di Interrogazione Provinciale", in inglese): campi di prigionia della CIA statunitense nel Vietnam del Sud, dove durante la Guerra del Vietnam venivano interrogati i prigionieri nell'ambito del "Programma Phoenix".
 Petrochemicals Industries Company

Medicina
 Pressione intra-cranica
 Pic indolor, prodotti sanitari e medicamenti della Artsana

Astronomia 
 Pic – abbreviazione della costellazione del Pittore

Codici 
 PIC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pine Cay (Turks e Caicos)
 PIC – codice vettore ICAO di Pacific Airlines
 pic – codice ISO 639-3 della lingua pinji

Fantascienza 
 Pic – soprannome di Picaroon Boodle, personaggio di Guerre stellari

Elettronica 
 PIC – famiglia di circuiti integrati a semiconduttore con funzioni di microcontrollore
 Programmable Interrupt Controller – circuito integrato che fornisce e gestisce le funzioni di interrupt in un elaboratore

Informatica 
 PIC – software preprocessore per Troff e Groff (strumenti di descrizione della pagina)

Letteratura 
 Pic – romanzo di Jack Kerouac

Persone 
Charles Pic, pilota automobilistico francese
Arthur Pic, pilota automobilistico francese, fratello del precedente

Televisione 
PIC – abbreviazione della serie televisiva Star Trek: Picard

Altro 
 Pic – abbreviazione di Picture, immagine